Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 212 dans le monde.

 Route fédérale 212, en Allemagne
 Route 212 en Nouvelle-Écosse, Canada
 Route 212 au Québec, Canada
 Route 212 en Terre-Neuve-et-Labrador, Canada
 Route régionale 212 en Finlande
 Route nationale 212 en France
 Route départementale 212 dans le Puy-de-Dôme, France
 Route régionale 212 en Slovénie